Linux Standard Base – standard ujednolicenia dystrybucji Linuksa
 least significant bit – najmniej znaczący bit
 Lower SideBand – dolna wstęga boczna (rodzaj modulacji)
 Ludowa Straż Bezpieczeństwa